Drachensee steht für:
 Drachensee (Chamb), Stausee bei Furth im Wald in Bayern,
 Drachensee (Tirol), Bergsee bei der Mieminger Kette in Tirol, Österreich
 Drachensee (Kiel), See im Kieler Stadtteil Hassee in Schleswig-Holstein, Deutschland
 Lech dl Dragon, zeitweise existenter Gletschersee in der Sellagruppe in Südtirol

Siehe auch:
 Stiftung Drachensee (soziale Institution in Kiel)
 Drachenaugensee (auf Gradina in Kroatien)